Коленьково — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Коленьково — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Коленьково — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.